Molenpolder (Utrecht), een plaats en polder in de gemeente Stichtse Vecht
Molenpolder (natuurgebied), een natuurgebied in de gemeente Stichtse Vecht
Molenpolder (Hulst), een polder nabij Ossenisse
Molenpolder (Papendrecht) , een woonwijk in de gemeente Papendrecht
molenpolder (aanduiding), de Groningse aanduiding voor waterschap